О функции, см.: Интерполянт.
Интерполя́ция, интерполи́рование (от  — «разглаженный, подновлённый, обновлённый; преобразованный») — в вычислительной математике нахождение неизвестных промежуточных значений некоторой функции, по имеющемуся дискретному набору её известных значений, определенным способом. Термин «интерполяция» впервые употребил Джон Валлис в своём трактате «Арифметика бесконечных» (1656).

В функциональном анализе интерполяция линейных операторов представляет собой раздел, рассматривающий банаховы пространства как элементы некоторой категории.

Многим из тех, кто сталкивается с научными и инженерными расчётами, часто приходится оперировать наборами значений, полученных опытным путём или методом случайной выборки. Как правило, на основании этих наборов требуется построить функцию, на которую могли бы с высокой точностью попадать другие получаемые значения. Такая задача называется аппроксимацией. Интерполяцией называют такую разновидность аппроксимации, при которой кривая построенной функции проходит точно через имеющиеся точки данных.

Существует также близкая к интерполяции задача, которая заключается в аппроксимации какой-либо сложной функции другой, более простой функцией. Если некоторая функция слишком сложна для производительных вычислений, можно попытаться вычислить её значение в нескольких точках, а по ним построить, то есть интерполировать, более простую функцию. Разумеется, использование упрощенной функции не позволяет получить такие же точные результаты, какие давала бы первоначальная функция. Но в некоторых классах задач достигнутый выигрыш в простоте и скорости вычислений может перевесить получаемую погрешность в результатах.

Следует также упомянуть и совершенно другую разновидность математической интерполяции, известную под названием «интерполяция операторов». К классическим работам по интерполяции операторов относятся теорема Рисса — Торина и , являющиеся основой для множества других работ.

Определения 
Рассмотрим систему несовпадающих точек  () из некоторой области . Пусть значения функции  известны только в этих точках:
 

Задача интерполяции состоит в поиске такой функции  из заданного класса функций, что
 

 Точки  называют узлами интерполяции, а их совокупность — интерполяционной сеткой.
 Пары  называют точками данных или базовыми точками.
 Разность между «соседними» значениями  — шагом интерполяционной сетки. Он может быть как переменным, так и постоянным.
 Функцию  — интерполирующей функцией или интерполянтом.

Пример 
1. Пусть мы имеем табличную функцию, наподобие описанной ниже, которая для нескольких значений  определяет соответствующие значения :

Интерполяция помогает нам узнать, какое значение может иметь такая функция в точке, отличной от указанных точек (например, при x = 2,5).

К настоящему времени существует множество различных способов интерполяции. Выбор наиболее подходящего алгоритма зависит от ответов на вопросы: как точен выбираемый метод, каковы затраты на его использование, насколько гладкой является интерполяционная функция, какого количества точек данных она требует и т. п.

2. Найти промежуточное значение (способом линейной интерполяции).

Способы интерполяции

Интерполяция методом ближайшего соседа 
Простейшим способом интерполяции является интерполяция методом ближайшего соседа.

Интерполяция многочленами 
На практике чаще всего применяют интерполяцию многочленами. Это связано прежде всего с тем, что многочлены легко вычислять, легко аналитически находить их производные и множество многочленов плотно в пространстве непрерывных функций (теорема Вейерштрасса).
 Линейная интерполяция
 Интерполяционная формула Ньютона
 Метод конечных разностей
 ИМН-1 и ИМН-2
 Многочлен Лагранжа (интерполяционный многочлен)
 Схема Эйткена
 Сплайн-функция
 Кубический сплайн

Обратное интерполирование (вычисление x при заданной y) 
 Полином Лагранжа
 Обратное интерполирование по формуле Ньютона
 Обратное интерполирование по формуле Гаусса

Интерполяция функции нескольких переменных 
 Билинейная интерполяция
 Бикубическая интерполяция

Другие способы интерполяции 
 Рациональная интерполяция
 Тригонометрическая интерполяция

Смежные концепции 
 Экстраполяция — методы нахождения точек за пределами заданного интервала (продление кривой)
 Ретрополяция — методы нахождения по известным значениям переменной её неизвестных значений в начале динамического ряда.
 Аппроксимация — методы построения приближённых кривых

См. также 
 Интерполяционные формулы
 Регрессия (математика)
 Метод наименьших квадратов
 Сглаживание данных эксперимента

Примечания

Литература 

 
 Ибрагимов И. И. Методы интерполяций функций и некоторые их применения. — : Высшая школа, 1971. — 520 c.
  Интерполяция и аппроксимация рациональными функциями в комплексной области. — : Иностранная литература, 1961. — 508 c.
 Трибель Х. Теория интерполяции, функциональные пространства, дифференциальные операторы. — : Мир, 1980. — 664 c.

 
Регрессионный анализ
Статьи с примерами кода на Фортране